Berg significa "montanha" em várias línguas germânicas e pode referir-se a:

Personalidades
Alban Berg (1885-1935) - um compositor de música clássica;
Marcus Berg (1986) - um futebolista sueco.
Ninimbergue dos Santos Guerra - ex-futebolista, mais conhecido apenas por Berg.
Berg - cantor português nascido em Angola, cujo nome verdadeiro é Teófilo Sonnenberg.
Berg - produtor israelense de Progressive Trance, também conhecido como Shlomi Berg

Estados Extintos
Berg (estado), condado e depois ducado do Sacro Império Romano-Germânico
Grão-Ducado de Berg, estado Napoleónico

Localidades
Berg (Noruega) - uma comuna no condado de Troms, na Noruega;
Berg (Turgóvia) - uma comuna no cantão de Turgóvia, na Suíça;
Berg (São Galo) - uma comuna no cantão de São Galo, na Suíça;
Berg (Starnberg) - uma comuna do distrito de Starnberg, na Alta Baviera;
Berg (Hof) - comuna do distrito de Hof, na região administrativa de Oberfranken, estado de Baviera;
Berg (comuna) - uma comuna do condado da Jemtlândia, Suécia;
Berg (localidade) - uma localidade da comuna de Åtvidaberg, no condado de Östergötland, na Suécia.
Castelo de Berg - localizado em Luxemburgo.

Outros
4528 Berg, asteróide
Conector Berg, um tipo de conector de disquetes

Ver também 
Icebergue
Inselbergue
Nurembergue

Desambiguação